Pijnstillers, een groep geneeskundige middelen
 Pijnstillers (boek), een boek van Carry Slee (1997)
 Pijnstillers (film), een verfilming van dit boek (2014)